Un smash est un coup offensif utilisé au tennis, au tennis de table et au badminton.

Musique

Artiste 

 DJ Smash est un disc jockey russe.

Album 

 Smash est le titre d'un album de The Offspring.
 Smash est le titre d'un album de Martin Solveig.
 Smash est le titre d'un album de Jackson and His Computer Band.

Label musical 

 Smash Records est le nom d’un label musical américain, ayant notamment enregistré les artistes James Brown et Jerry Lee Lewis.

Séries télévisées 

 Smash, émission hebdomadaire de variétés avec Olivier Guimond et Denis Drouin 1971, SRC.
 , une série télévisée suédoise de huit épisodes diffusée en 1990 ;   
 Smash, une série télévisée humoristique québécoise diffusée en 2004 à 2005 ;
 Smash, une série télévisée musicale américaine diffusée entre 2012 et 2013 .

Autres 
 SMASH, un simulateur mixte de Dolphin Intégration.
 Smash, une marque britannique de purée instantanée
 Smash, un cocktail.

Homonymie de titre